ZSK steht für:
 Zentraler Speicherkanal Graz in Graz, Österreich 
 Zentraler Sportklub der Armee
 Zentrum für Sicherheits- und Katastrophenschutztechnik in Hemer, Nordrhein-Westfalen
 Zentrales Spruchkammerverfahren, im Rahmen der Entnazifizierung
 Zinsstrukturkurve
 Zivilschutzkorps, ehemals geplante hauptamtliche Zivilschutzorganisation in Deutschland
 Zone Signing Key, ein spezieller Schlüssel für den Einsatz von DNSSEC
 ZSK (Band), deutsche Punk-Band

zsk steht für:
 Kaschkäische Sprache (ISO-639-3-Code), unklassifizierte Sprache der Kaškäer in Nordanatolien

Siehe auch:
 ZSK WWS
 ZSKA

Abkürzung